Grotjahn ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Grotjahn (1869–1931), deutscher Arzt und Sozialhygieniker
 Friedrich Grotjahn (* 1935), deutscher Schriftsteller
 Hans Heinrich Grotjahn (1887–1962), deutscher Architekt
 Heinrich Grotjahn (1794–1872), Gründer der Grotjahn-Stiftung zu Schladen
 Karl-Heinz Grotjahn (* 1951), deutscher Historiker
 Mark Grotjahn (* 1968), amerikanischer Künstler

 Rebecca Grotjahn (* 1961), deutsche Musikwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Grotian
 Grotjan
 Grotjohann